Als regimentsfähige Geschlechter werden diejenigen Familien Berns bezeichnet, welche de iure in den Grossen Rat der Stadt und Republik Bern wählbar waren. Faktisch wurde die Anzahl der effektiv regierenden Geschlechter (des eigentlichen, gesetzlich jedoch nicht verankerten Patriziats) im Verlauf des 18. Jahrhunderts kontinuierlich verringert. Das Vorrecht der Regimentsfähigkeit fiel 1798 mit der Eroberung Berns durch Napoleon Bonaparte dahin.

Blühende Geschlechter

Erloschene Geschlechter (unvollständig)

Literatur 
 Edgar Hans Brunner: Patriziat und Adel im alten Bern, in: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, Jg. 26 (1964). doi:10.5169/seals-244446
 Manuel Kehrli: Patriziat, Briefadel und Titulaturen, in: Berns goldene Zeit. Das 18. Jahrhundert neu entdeckt, Bern 2008, S. 209.

Einzelnachweise 

Geschichte (Bern)
Bern